Mit dem Wort Sicherheitsstufe kann folgendes gemeint sein:

 in biologischen Zusammenhängen, siehe biologische Schutzstufe
 im elektrotechnischen Sinne, siehe Sicherheitsanforderungsstufe